Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej